Altingsvalget 1946 blev afholdt på Island den 30. juni 1946.

Politiske valg i 1946
Politiske valg i Island